Моряко́в — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия

Моряков 
 Моряков, Валерий Дмитриевич (1909—1937) — белорусский поэт и переводчик.
 
 Моряков, Евгений Николаевич (1932—1998) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда (1974).
 Моряков, Леонид Владимирович (1958—2016) — белорусский писатель и энциклопедист, член ПЕН-клуба.
 Моряков, Пётр Фадеевич (1914—2018) — советский журналист и поэт.

Морякова 
 Морякова, Зоя Алексеевна (1919—2006) — советский и российский художник кино, заслуженный художник РСФСР (1990).

Топоним 
 Моряков — посёлок, Камызякский район, Астраханская область.

См. также 
 Моряк
 Моряково
 Моруков